Карлобаг—Огулин—Карловац—Вировитица је географска линија која је коришћена у описивању граница Велике Србије за коју се залаже Војислав Шешељ. Шешељ је захтевао у скупштини да ЈНА повуче све своје трупе на ту границу. Он такође наводи да „Србија полаже право на те територије јер су људи који живе тамо Срби или српског порекла; или су се те територије некада налазиле у саставу српске државе”.

Ова линија се помињала и раније — четнички вођа Стеван Мољевић тврдио је да је тако држава требало да буде подељена након Другог светског рата.

Како Шешељ у својим књигама наводи, ове границе би 98% Срба вратиле у Србију под тим границама, такође би Србија имала много бољу привреду, море и др. Данас само Српска радикална странка прихвата ову идеју, док многи српски политичари, укључујући и некадашње заступнике ове идеје, сматрају да је ова граница нереална.

Немац Бернхард Шварц у својој путописној књизи о Црној Гори Црна Гора (Лајпциг 1888, превод на српски 2014. ЦИД, Подгорица, стр. 23) за Карлобаг каже: „То је Карлобаг, најјужнија од већих хрватских насеобина.”

Андрија Торкват Брлић, Србин католичке вере из Брода на Сави (данашњи Славонски Брод) пише средином 19. века да је „Славонија скоро изкључиво напучена Сербством римске и герчке цркве”. (из књиге Власте Швогер Идеали, страст и политика: Живот и дјело Андрије Торквата Брлића, Хрватски институт за повијест, Загреб 2012, стр. 52)

Види још 
 Велика Србија
 Стеван Мољевић
 Војислав Шешељ
 Српска радикална странка

Референце 

Војислав Шешељ
Српски иредентизам